Fethiye, chef-lieu de district de la province de Muğla en Turquie

Villages 
   village du district de Kazan dans la province de Ankara
  village du district de Balıkesir dans la province de Balıkesir
   village du district de Yenişehir dans la province de Bursa
   village du district de Seyitgazi dans la province d'Eskişehir
   village du district d'Izmit dans la province de Kocaeli
   village du district de Çumra dans la province de Konya
   village du district de Vakfıkebir dans la province de Trabzon
 Fethiye, Yazıhan village du district de Yazıhan dans la province de Malatya

Mosquées 
Mosquée (de) Fethiye (en turc : Fethiye camii, mosquée de la victoire) est le nom de plusieurs mosquées :
 Mosquée Fethiye est l'ancienne église byzantine () de la Vierge Pammacaristos transformée en mosquée en 1586 par Mourad III. Elle est dans le district de Fatih au sud de la corne d'Or à Istanbul
 mosquée Fethiye (1456) près de la bibliothèque d'Hadrien à Athènes en Grèce
 mosquée Fethiye : la cathédrale d'Ani a été renommée ainsi par les Seldjoukides en 1064
  (1743), madrasa ottomane à Damas en Syrie